Лар () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.
 Лар () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія.
 Лар () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Рейн-Гунсрюк.
 Лар () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Бітбург-Прюм.
 ЛАР — Леткі́ аромати́чні речови́ни, Л. а. сполу́ки (ЛАР) — група ароматичних речовин, що можуть викликати нюхові відчуття.
 Берт Лар (англ. Bert Lahr, уроджений Ірвінг Лархайм (), 13 серпня 1895 — 4 грудня 1967) — американський актор і комік.
 Пітер ван Лар (нід. Pieter van Laer; *1592—†1642) — нідерландський художник 17 століття.